Cirith Gorgor peut désigner :

 Cirith Gorgor, dans Le Seigneur des anneaux
 Cirith Gorgor, groupe de black metal néerlandais formé en 1993.

Homonymie